EP eller ep kan stå för:

 EP – ett format för spellängd på musikskivor
 EP – på telegram, gångbud betalt, från franska estafette payée, se telegram
 EP – den ena lagstiftande institutionen inom Europeiska unionen, se Europaparlamentet
 EP (sjukvård) – en mätning av den elektriska potentialskillnaden
 EP - epilepsi – en neurologisk sjukdom
Musikalbum med titeln EP  
  av Luna
  av Mogwai
   av Matchbox Twenty
   av The Fiery Furnaces
   av The Spokes
  av Amason

Se även
 , en dubbel-EP av den brittiska musikgruppen Ladytron